Николас Руиз има више значења:

 Општина Николас Руиз (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Николас Руиз (Николас Руиз, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику